A Mécses mozgalom egy spontán létrejött magyar civil mozgalom, amely a 2006. őszi magyarországi utcai zavargások, illetve a radikalizálódó politikai erők által kiváltott nyugtalanság hatására jött létre. Eszmeiségében magát a baloldal részének tartja. A Mécses pontosabban „M.É.Cs.E.S.” eredetileg egy rövidítés: „Mert Értünk Csinálod, Ezzel Segítünk”.

Története 
Az első felhívás a mozgalomra 2006. október 3-án 21 óra 36 perckor jelent meg egy internetes fórumon, az Amőbán. Életrekeltője a „punyic” nicknevet viseli. Ez a felhívás válasz volt a Fidesz ultimátumára, amely a Gyurcsány-kormány 72 órán belüli lemondását követelte, és a miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc mellett, illetve a legitim választási eredmény megkérdőjelezhetetlensége, a parlamenti keretek közötti politizálás mellett foglalt állást. 

A Mécses mozgalom tagjai (saját kifejezésükkel) „a remény lángjait gyújtották meg”, azért, hogy (idézet) „kiutat mutassanak azoknak az elkeseredett, reményvesztett polgároknak, akik félelemmel nézték a politikai mozgalmak radikalizálódását és szellemi, de fizikai téren is egyre agresszívabb voltát”. Ezért elhelyeztek egy-egy mécsest vagy szegfűt a Sándor-palota, illetve a Köztársaság-téri MSZP székház előtt.

Vidéken a kiválasztott helyszín mindenhol a városháza volt, mivel ott – elméletben – ezek jelképezik a parlamentarizmust, a népképviseleti rendszert és az alkotmányosságot.

Külföldi visszhang 
Több külföldi tévécsatorna kiemelte, hogy a felhívás nem demonstrációra, tüntetésre hívta az érdeklődőket, hanem egyszerű, jelképes véleménynyilvánításra, s a mécses elhelyezése után mindenki visszatért otthonába. Pozitívan értékelte több EU média, hogy Magyarországon, azaz egy demokratikusnak számontartott EU-tagállamban a polgárok egy része kiáll azért, hogy ne lehessen a jogállam alkotmányos megtestesítője, azaz a miniszterelnök ellen erőszakos eszközökkel fellépni.

Lásd még 
 Magyarországi tiltakozások 2006 őszén
 Az erőszak pillanatai
 Baloldal

Külső hivatkozások 
http://amoba-mecses.blogspot.com/

Magyarországi civil szervezetek